Ел Морено има више значења:

 Ел Морено, НКПЕ Индустријал Пескеро Морено (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Морено, Рубен Фигероа (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Морено, Сан Мигел Морено (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Морено (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику